Mooch bedeutet:

 Mooch (Film), Film 
 Mooch, Hauptfigur im Film Mooch Goes to Hollywood 
 The Mooch, Spitzname von Anthony Scaramucci (* 1964), US-amerikanischer Hedgefonds-Manager und Autor
 Mooch, Charakter im Film Susi und Strolch 2: Kleine Strolche – Großes Abenteuer!
 Mooch, Charakter in der Serie 101 Dalmatiner (Fernsehserie) 
 Mooch, Charakter in der Zeichentrickserie Die Tex Avery Show

Siehe auch:
 Minnie the Moocher
 Moch